Cerkvenjak (gemeente), een gemeente in Slovenië
Cerkvenjak (plaats), een plaats in deze gemeente